Migliori ist ein (ursprünglich) italienischer Nachname, mit folgenden bekannten Namensträgern:

 Francesco Migliori (auch Meliori; um 1670–nach 1736), italienischer Barockmaler der venezianischen Schule
 Jay Migliori (1930–2001), US-amerikanischer Jazzmusiker